Saturday's Children – testo teatrale del 1927 di Maxwell Anderson

Cinema
Saturday's Children – film del 1929 diretto da Gregory La Cava
Saturday's Children – film del 1940 diretto da Vincent Sherman